Le tournoi de tennis de Tampa Bay est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1977 se dispute à Palm Harbor du  au .

Virginia Ruzici remporte le simple dames. En finale, elle bat Laura duPont, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Linky Boshoff et Ilana Kloss.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tampa Bay
 Saison 1977 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1977
Tampa Bay
Tennis aux États-Unis en 1977
Sport en septembre 1977
Sport en octobre 1977